Андреевичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Андреевичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Андреевичи — село в Емильчинском районе Житомирской области.